Савёловская — транспортные объекты транспортно-пересадочного узла в Москве: 

 «Савёловская» — станция метро на Серпуховско-Тимирязевской линии.
 «Савёловская» — станция метро на Большой кольцевой линии.
 Савёловская — остановочный пункт МЦД-1 в границах станции Москва-Савёловская (Савёловского вокзала).
 Савёловская — временно недействующий остановочный пункт, будет открыт в составе МЦД-4.

См. также 

 Савёловская линия — улица в Москве.
 Савёловская эстакада — мостовое сооружение в Москве.
 Савёловский (значения)